Het ATP-toernooi van Acapulco 2009 (met de officiële naam Abierto Mexicano Telcel) vond plaats van 23 februari tot en met 1 maart 2009. Er werd gespeeld op gravelbanen in de Mexicaanse stad Acapulco.

De titelverdediger Nicolás Almagro, die vorig jaar de finale van David Nalbandian won, was aanwezig en is als vierde geplaatst. Dit jaar wist hij zijn titel te prolongeren door in de finale te winnen van Gaël Monfils.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Acapulco
ATP-toernooi van Acapulco